Sankt Brictius, auch Britius, Brixius, Briktius, Briccius oder Bricio (lat. für Friedrich), steht für:
 Brictius von Tours (um 370–444), heiliger Bischof von Tours 
 zahlreiche Kirchen des Heiligen, siehe Brictiuskirche
 Bricciuskapelle (Heiligenblut), in Kärnten (zu Ehren eines dänischen Wallfahrers)

Siehe auch:
 Brictius – ein Überblick
 Saint-Brice, Saint-Bris (frz.)